Jackpot (album), muziekalbum van Chingy
 Jackpot (Australische korte film) (2005)
 Jackpot (band), een Nederlandse popgroep
 Jackpot (prijs), een term uit de kansspelen
 Jackpot (2001), Amerikaanse film uit 2001
 Operatie Jackpot, een geheime missie uit de Tweede Wereldoorlog
 Adrian Lewis, een Britse darter met de bijnaam Jackpot
 Jackpot Range, andere naam voor de Noordsvaarder
 de populaire benaming voor een soort kruisdistel
 The Jackpot, een film uit 1950 waarin Natalie Wood meespeelde